

Musica 
 Coal – album di Kathy Mattea del 2008
 Coal – album dei Leprous del 2013

Altro 
 Coal – libro di Audre Lorde del 1976
 Coal – serie televisiva
 Coal – fiume del Canada
 Coal Supermercati – catena di supermercati